Brunnquell ist der Familienname folgender Personen:

 Céleste Brunnquell (* 2001/02), französische Filmschauspielerin
 Daniel Wilhelm Brunnquell (1753–1818), Oberbürgermeister von Weimar
 Johann Salomon Brunnquell (1693–1735), deutscher Rechtshistoriker und Kirchenrechtler
 Karl-Heinz Brunnquell (1913–1998), deutscher Unternehmer
 Pius Brunnquell (1752–1828), deutscher Theologe und Dominikanerpater
 Traudl Brunnquell (1919–2010), deutsche Designerin